

Pessoas 
 Charles Dawson
 Dawson Turner
 Michael Dawson
 Rosario Dawson

Localidades 
 Dawson (Geórgia)
 Dawson (Pensilvânia)
 Dawson (Nebraska)
 Dawson (Iowa)
 Dawson (Illinois)
 Dawson (Texas)
 Dawson (Minnesota)
 Dawson (Dacota do Norte)
 Dawson City

Outros 
 1829 Dawson

Desambiguação